Dans la dynastie de Savoie, ont porté le nom de Béatrice ou Béatrix de Savoie :
 Béatrix de Savoie (1198 - 1267), épouse de Raymond IV Béranger, comte de Provence ;
 Béatrix de Savoie (1223 - 1259), fille du comte Amédée IV de Savoie, épouse de Manfred III de Saluces, puis de Manfred  de Sicile ;
 Béatrice de Savoie (1250-1292), fille du comte Amédée IV de Savoie, mariée à Pierre de Chalon († 1272), seigneur de Chatelbelin, puis en 1274 à Manuel (1234 † 1283), infant de Castille, seigneur de Penafiel, d'Escalona et de Villena ;
 Béatrice de Faucigny dite parfois Béatrice/Béatrix de Savoie (1237 † 1310), épouse du dauphin Guigues VII du Viennois ;
 Béatrice de Savoie (1310 † 1331), fille du comte Amédée V de Savoie, mariée en 1328 à Henri de Goritz, (1270-1335) duc de Carinthie (1295-1335) et roi de Bohême (1307-1310).

Maison de Savoie